ATP World Tour Finals 2009 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Finals zamykający sezon rozgrywek męskich rozgrywany w dniach 22–29 listopada 2009 roku w Londynie na kortach twardych w hali o puli nagród 4 450 000 dolarów amerykańskich.

Zawodnicy rozstawieni

Zawodnicy rezerwowi

Faza grupowa

Grupa A 
Wyniki

Tabela

Grupa B 
Wyniki

Tabela

Faza pucharowa 

 
ZWYCIĘZCA
 Nikołaj Dawydienko

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Faza grupowa

Grupa Czerwona 
Wyniki

Tabela

Grupa Złota 
Wyniki

Tabela

Faza pucharowa 

 
ZWYCIĘZCY
 Bob Bryan
 Mike Bryan

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 w Anglii